Alexander Rodriguez, ex giocatore di baseball statunitense
Álex Rodríguez Ledezma, calciatore panamense

Pagine correlate
Alex Rodríguez